The New School, université privée de New York
 New school (tatouage)